Ві́ктор Йо́сипович Ярмоше́вич ( — ) — молодший сержант Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Закінчив Володимирівську ЗОШ; після служби в армії, котра закінчилась 1990 року, служив у лінійному відділі на станції Знам'янка Одеської залізниці. Першопочатково був міліціонером, потім — помічник оперуповноваженого відділення карного розшуку, інспектор патрульної служби взводу міліції громадського відділу.

Нагороджений медалями «За сумлінну службу» III та II ступенів, 32-ма відомчими заохоченнями. Після 20 років служби в органах внутрішніх справ вийшов на відпочинок.

2014 року добровольцем записався до батальйону «Донбас», по тому перейшов до ЗСУ, військовослужбовець 55-ї окремої артилерійської бригади.

21 квітня 2015-го зазнав поранення в результаті нападу з використанням ручної вогнепальної зброї у місті Димитрів Донецької області, помер у місті Красноармійськ.

Похований у Саблиному 24 квітня 2015-го.

Без сина лишилась мама.

Вшанування 
 в квітні 2016-го на будівлі Володимирівської ЗОШ відкрито меморіальні дошки Віктору Ярмошевичу та Віктору Голому.

Джерела 
 У Знам'янському районі відкрито пам'ятні дошки загиблим героям — Віктору Ярмошевичу та Віктору Голому
 На Знам'янщині попрощались із бійцем 55-ї артбригади 
 Вони загинули за Україну 

Уродженці Знам'янського району
Померли в Донецькій області
Поховані в Знам'янському районі